Hantke ist der Familienname folgender Personen:
 Ari Hantke (* 1943), deutscher Architekt, Filmarchitekt und Maler
 Arthur Menachem Hantke (1874–1955), deutsch-israelischer zionistischer Verbandsmanager
 Holger Hantke (* 1951), deutscher Musiker, Komponist und Musiklehrer in Norddeutschland
 René Hantke (* 1925), Schweizer Paläobotaniker und Autor

Hantke steht für:
 Towarzystwo Zakładów Metalowych B. Hantke, polnisches ehemaliges Unternehmen zur Gewinnung und Verarbeitung von Metall

Siehe auch:
 Handke
 Handtke
 Hanke
 Hancke